Жонатан Пьер Брю (; 2 мая 1985, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — маврикийский футболист, полузащитник.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в четвёртом дивизионе Франции в составе фарм-клуба французского «Ренна». Единственный матч за основную команду «Ренна» провёл 31 января 2004 года в матче Лиги 1 против «Генгама», выйдя на замену на 88-й минуте вместо Фредерика Пикьона. В 2006 году перешёл в клуб «Истр», за который провёл 9 матчей в Лиге 2, после чего клуб вылетел в Лигу 3. В сезоне 2008/2009 выступал в составе клуба «Пафос» в чемпионате Кипра. В 2009 году подписал контракт с клубом «Академика» Коимбра, за который сыграл 3 матча в Высшей лиге Португалии. Также выступал за команды «Оливейренсе» и «Морейренсе» в португальской Сегунде. В 2012 году перешёл в австралийский клуб «Мельбурн Виктори». Летом 2014 года вернулся в «Оливейренсе».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Франции различных возрастов, однако никогда не играл за основную команду.
4 сентября 2010 года дебютировал за сборную Маврикия в отборочном матче кубка африканских наций против сборной Камеруна, в котором провёл на поле все 90 минут и забил гол с пенальти на 46-й минуте матча.

Семья 
Младший брат Кевин (р. 1988) — также является футболистом и выступает за сборную Маврикия.

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Футболисты Маврикия
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Маврикия по футболу
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Истр»
Игроки ФК АЕП
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Оливейренсе»
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК «Пуасси»